Гран-при США  — этот этап Формулы-1 проходил 7 октября 1979 года в Нью-Йорке.

Квалификация

Гонка 

|}

Ссылки 
 
 
 

1979
События 7 октября
Октябрь 1979 года
Спорт в США в 1979 году
1979 год в Нью-Йорке
Гран-при США